Email cloisonné, emailtechniek (scheiding email met metalen strips)
 cloisonné (aardewerk), glazuurtechniek (scheiding glazuur met kleidijkjes), in Spanje cuenca genoemd